Station Carlsberg, een station in Kopenhagen
Carlsberg (brouwerij), een Deense brouwerij
Carlsberg (bier), een biermerk van de Carlsberg brouwerij
Carlsberg (band), een Nederlandse rockgroep
Carlsberg (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts